Julius Caesar (100 v.Chr. - 44 v.Chr.) was een Romeinse veldheer en politicus.

Julius Caesar kan ook verwijzen naar:

Andere personen
 Gaius Julius Caesar Octavianus (Augustus) (63 v.Chr. - 14), de princeps
 Tiberius Julius Caesar Augustus (42 v.Chr. - 37), de princeps
 Drusus Julius Caesar (13 v.Chr. - 23), de zoon van Tiberius
 Germanicus Julius Caesar (15 v.Chr. - 19), de adoptiezoon van Tiberius
 Nero Julius Caesar (6 - 33), de zoon van Germanicus
 Drusus Julius Caesar (7 - 33), de zoon van Germanicus
 Gaius Julius Caesar Germanicus (Caligula) (12 - 41), de zoon van Germanicus en princeps
 Cajus Julius Caesar (*1951) Duits politicus (CDU), lange tijd lid van de Bondsdag, beleidsspecialisme: bosbouw; zijn zoon en kleinzoon heten beiden ook Cajus Julius Caesar

Toneelstuk
 Julius Caesar (toneelstuk), een tragedie van William Shakespeare

Film
 Julius Caesar (1950), een film uit 1950.
 Julius Caesar (1953), een film uit 1953.
 Julius Caesar (1970), een film uit 1970.
 Julius Caesar (2002), een miniserie uit 2002.